Carl Gustav von Wolffradt ist der Name folgender Personen:

* Carl Gustav von Wolffradt (General) (1672–1741), schwedischer General
 Carl Gustav von Wolffradt (Landvogt) (1717–1794),  schwedisch-pommerscher Jurist und Landvogt von Rügen